Pretzl ist der Familienname folgender Personen:

 Manuel Pretzl (* 1975), deutscher Politiker 
 Otto Pretzl (1893–1941), deutscher Orientalist
 Thomas Pretzl (* 1975), deutscher Gewerkschafter